Нова Црвенка је насеље у Србији у АП Војводини у општини Кула у Западнобачком округу. Према попису из 2011. било је 420 становника (према попису из 2002. било је 524 становника).

Демографија 
У насељу Нова Црвенка живи 415 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,0 година (39,6 код мушкараца и 40,3 код жена). У насељу има 195 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,69.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Црвенка, на којој се налазе два насеља Црвенка и Нова Црвенка.

Референце

Спољашње везе 

 Завод за урбанизам Кула-Оџаци
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Кули
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији